Стюарт SF-3 е болид от Формула 1 с който отборът на Стюарт Гран При използва за сезон 1999. То е пилотирано от Рубенс Барикело, със своя трети сезон за тима и Джони Хърбърт преминавайки от Заубер.

След два разочроващи сезона, 1999 показа драматични промени на тима с Хърбърт и Барикело финиширайки първи и трети на Нюрбургринг. Бразилецът имаше чудесен сезон като финишира на с два подиума и първи пол-позишън във Франция. След края на сезона той бе награден с място за Ферари като размяна със Еди Ървайн.

По време на 1999 компанията Форд обяви пълното закупуване от Стюарт, като го преименуват на Ягуар Рейсинг за 2000.

Резултати от Формула 1 

Болиди от Формула 1